Il doppio del Brussels Outdoor 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Juan Gisbert e Manuel Orantes hanno battuto in finale Patricio Cornejo e Jaime Fillol 9-7, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1972